Askold – Gran Principe di Kiev assieme a Dir
 Askold – incrociatore della Marina Imperiale Russa
 Askold – isola nel golfo di Pietro il Grande